As Rodadas de Qualificação da Liga dos Campeões da AFC de 2017 foram disputadas entre os dias 24 de janeiro até 8 de fevereiro. Um total de 23 times competiram nesta fase por uma vaga na fase de grupos.

Formato 
O chaveamento para esta fase, que consiste em três fases (primeira pré-eliminatória, segunda pré-eliminatória e terceira pré-eliminatória) foi determinada pela AFC baseada no ranking de cada associação. Cada vaga é disputada em uma única partida, com o time de maior ranking sendo o mandante da mesma.

Equipes 
As seguintes equipes disputaram esta fase:

Notas
 A.  Em 18 de janeiro de 2017, o Jeonbuk Hyundai Motors, vice-campeão da K-League Classic de 2016 e atual da Liga dos Campeões, foi excluido da edição de 2017 devido ao escândalo de manipulação de resultados. Com isso, o Jeju United, terceiro colocado do campeonato, entrou na fase de grupos ao invés dos play-offs, Já o Ulsan Hyundai, quarto colocado do campeonato, entrará nos play-offs.
 B.  Identidade não conhecida na época em que foram definidas as partidas desta fase.

Calendário 
O calendário para cada fase de disputa é o seguinte.

Primeira pré-eliminatória 

!colspan=3|Ásia Oriental

|}

Segunda pré-eliminatória 

!colspan=3|Ásia Ocidental

|-
!colspan=3|Ásia Oriental

|}

Ásia Ocidental

Ásia Oriental

Play-off 

!colspan=3|Ásia Ocidental

|-
!colspan=3|Ásia Oriental

|}

Ásia Ocidental

Ásia Oriental

Ver também 
 Liga dos Campeões da AFC de 2017
 Liga dos Campeões da AFC de 2017 – Fase de Grupos
 Liga dos Campeões da AFC de 2017 – Fase Final

Ligações externas 
 AFC Champions League em the-AFC.com

2017 no futebol
Liga dos Campeões da AFC